Ava Addams (Gibraltar, 1979), actriu pornogràfica francesa 
 Charles Addams
 Dawn Addams o Victoria Dawn Addams (Felixstowe, Regne Unit, 1930-Londres, 1985) 
 Família Addams, sèrie de televisió nord-americana creada el 1937 pel dibuixant Charles Addams com a tira còmica 
 Jane Addams (Cedarville, 1860 - Chicago, 1935), sociòloga i reformadora estatunidenca guardonada amb el Premi Nobel de la Pau el 1931